Cette page contient les pages d'homonymie de Labrecque et Labrecque.

Patronyme 

 Jacques Labrecque (1917-1995), un chanteur, folkloriste, producteur et éditeur québécois ;
 Jean-Claude Labrecque (1938-2019), un directeur de la photographie, réalisateur, monteur, scénariste, producteur et acteur québécois ;
 Marie-France Labrecque (1949-), une anthropologue et professeure d'université québécoise ;
 Michel-Thomas Labrecque (1849-1932), un homme d'Église canadien ;
 Patrick LaBrecque (19?-), un acteur américain.

Toponyme 

 Labrecque, une municipalité québécoise.

Œuvres 

 Le Cas Labrecque, un film québécois de Pierre Daigneault et Bernard Devlin, sorti en 1956.

Homonymie de patronyme